Дигидрофосфа́т ка́дмия — неорганическое соединение,
кислая соль кадмия и фосфорной кислоты с формулой Cd(HPO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат. Токсичен.

Получение 
 Реакция стехиометрических количеств карбоната кадмия и фосфорной кислоты:

Физические свойства 
Дигидрофосфат кадмия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Cd(HPO)·2HO.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании, при этом продукты распада зависят от температуры:

Литература 
 

кадмия
Соли кадмия
Кислые соли